COE se puede referir a:

Objetos 

 Coe, un tipo de jarra usada en la antigua Grecia.

Organizaciones 
 Comunidad Odinista de España-Ásatrú, confesión religiosa española.
 Comité Olímpico Español, institución deportiva española.
 Comité Olímpico Ecuatoriano, institución deportiva ecuatoriana.
 Consejo de Europa, organización internacional.

Autores de nombres científicos 
 Coe - Ernest F. Coe 1867-1951.
 H.S.Coe - Howard Sheldon Coe 1888-1918.

Apellido  
Coe es un apellido de origen francés. En tiempos del Censo Británico de 1881 su frecuencia más elevada era en Northamptonshire (8,9 del promedio), seguido por los condados de Norfolk, Cambridgeshire, Suffolk, Essex, Leicestershire, Huntingdonshire, Surrey, Londres y Kent. Pero se encuentra en casi toda zona donde la migración inglesa haya sido importante. Este apellido puede referirse a:

 John Halstead Coe, marino estadounidense.